Акила () — мужское имя, а также топоним.

Носители имени 
 Акила (апостол от 70) — один из близких друзей апостола Павла.
 Акила Печерский — православный диакон.

Другое 
 Акила — муниципалитет в мексиканском штате Веракрус.

См. также 
 Акил